Roig, color amb la freqüència més baixa de llum que pot discernir l'ull humà
 Biografies:
 Albert Roig, diversos personatges
 Antoni Roig, diversos personatges
 Fernando Roig Alfonso (1947, València), empresari del País Valencià
 Fidel Roig Matons (Girona, 1887 - Mendoza, Argentina, 1977), pintor i músic català
 Francesc Roig Alfonso (Poble Nou de València, 1940), empresari valencià
 Francisco Roig Ballester (Poble Nou de València, 1912 - Puçol, 2003), empresari valencià
 Francisco Roig Toqués (Vilanova i la Geltrú, 1921 - Sant Pere de Ribes, 2008) fundador del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués
 Glòria Roig i Fransitorra (Barcelona, 1936 - Barcelona, 2008), actriu de televisió i dobladora de cinema
 Jaume Roig (València - 1478, Benimàmet), metge valencià
 Joan Roig, diversos personatges
 Ramon Roig, diversos personatges
 Joan Maria Roig, polític i perit industrial català que va ser alcalde de Reus per unes hores
 Montserrat Roig i Fransitorra (Barcelona, 1946 - 1991), escriptora
 Nico Roig (Barcelona, 1976), cantant, compositor i músic català
 Àlex Soler-Roig (Barcelona, 1932), pilot de Fórmula 1
 Amadeu Vives i Roig (Collbató, 1871 - Madrid, 1932 ), compositor i escriptor català conegut per la seua obra lírica
 Francesc Tramulles i Roig (1722 - Barcelona, 1773), pintor i dibuixant català
 Joan Rigol i Roig (Torrelles de Llobregat, 1943 ), polític català, militant d'UDC
 Eric el Roig (950 –1003), fundador del primer assentament viking a Groenlàndia i el pare de Leif Ericsson
 Topònims: 
 Puig Roig (desambiguació), diversos indrets
 Serrat Roig, diversos indrets
 Mont-roig, diversos indrets
 Tossal Roig, diversos indrets